Kilaån kan syfta på:

 Kilaån, Södermanland – en å i Södermanland
 Kilaån – ett biflöde till Nissan. se Kilan, Halland